Шульдт ():
 Шульдт, Трэвис (род. 1974) — американский актер и продюсер.
 Шульдт, Хинрих (1901 — 1944) — бригадефюрер охранных отрядов (СС).
 Шульдт, Эвальд — немецкий археолог, директор доисторического отделения Шверинского Земельного исторического музея.